Туровська — жіноча форма слов'янського прізвища  й топонім.

Прізвище 
 Туровська Галина Іванівна — українська науковиця, кандидат технічних наук (2003), доцент (2006), доцент Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП).
 Туровська Ганна Дмитрівна — українська науковиця, викладачка кафедри іноземних мов факультету управління персоналом та маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 Туровська Людмила Валентинівна (. 1949) — генеральний директор асоціації "Компанії «Експерт-Рівне», заслужений економіст України, депутатка Рівненської міської ради.
 Туровська Людмила Володимирівна — українська науковиця, кандидат філологічних наук (1997), старший науковий співробітник, учений секретар спеціалізованої вченої ради (Д 26.173.01 — українська мова) Інституту української мови НАН України, відповідальний секретар збірників наукових праць «Термінологічний вісник» та «Українська термінологія і сучасність» (2011—2013 рр.).
 Туровська Майя Йосипівна (1924—2019) — радянський та російський театрознавець й кінокритик, історик кіно, сценаристка, культуролог.

Див. також 
 Туровська-Семенюк

Топонім 
 Туровська — село у Вельському районі Архангельської області Росії.

Примітки